Porcaro est une commune française située dans le département du Morbihan dans laquelle le  un abbé bénit les motards et leurs motos.
La commune de Porcaro est le lieu d'origine de la famille de Porcaro qui fait partie des familles subsistantes de la noblesse bretonne au . À cette famille appartient l'abbé Pierre de Porcaro, mort le  au camp de concentration de Dachau.
 Porcaro est le nom d'une famille de musiciens américains, dont chaque membre fait ou a fait partie du groupe de rock Toto. Sont concernés les trois frères :
 Jeff Porcaro (1954-1992), batteur ;
 Mike Porcaro (1955-2015), bassiste ;
 Steve Porcaro (né en 1957), claviériste ;
 et leur père Joe Porcaro (1930-2020), percussionniste.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme